

Igrejas católicas 
 Igreja Imaculado Coração de Maria (Rio de Janeiro), Brasil

 Paróquia Imaculado Coração de Maria (São Paulo), na cidade São Paulo, Brasil

 Igreja do Imaculado Coração de Maria (Biscoitos), no concelho de Praia da Vitória, Açores, Portugal

Desambiguações de templos